PrzeWAŁka – Ogólnopolska Giełda Kabaretowa odbywająca się cyklicznie od 1999 roku. Początkowo konkurs organizowany był w Teatrze Zdrojowym w Szczawnie-Zdroju (zawsze pod koniec marca), a od 2006 roku impreza została przeniesiona do Hotelu Maria w Wałbrzychu i odtąd odbywa się w maju.

Organizatorem PrzeWAŁki jest Wałbrzyski Ośrodek Kultury.

Początki 
I edycja PrzeWAŁki odbyła się 19 i 20 marca 1999 pod nazwą Ogólnopolski Przegląd Aktorskich Spektakli Kabaretowych i Ogólnopolski Konkurs na Tekst Kabaretowy.

Konkursy i Laureaci

Zobacz też 
 :Kategoria:Festiwale kabaretowe w Polsce

Bibliografia 
 Historia PrzeWAŁki

Linki zewnętrzne 
 Oficjalna strona PrzeWAŁki
 Foto: Przewałka 2007

Festiwale kabaretowe w Polsce
Kultura w Wałbrzychu